Собиров Хамдам Бобомуродович (; род. 6 января 1989 года) — узбекский эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и автор-исполнитель наиболее известный под псевдонимом Хамдам Собиров.

С молодости любил петь песни. После школы учился в музыкальном колледже.

Песни «Holimga qara, Maktabimda, So’ngi marta, Yaxshi qol» вошла в 50 лучших хитов 2021-года в Узбекистане.

Жизнь и творчество 
Хамдам Собиров поёт узбекском, казахском и на русском языке. С 2005 по 2008 учился в Навоийском колледже культуры и искусств.
В 2012 году Хамдам Собиров закончил Государственный институт искусств и культуры.
Не окончив институт он начал свою деятельность в 2011-года он вошёл в состав группу «MANGO».
Группа сразу завоевала популярность среди молодежи. Группа прославилась благодаря песне «Gulbadan».
С 2011 по 2016 год работал в группе «MANGO».

Песня «Holimga qara» вошла в 10 лучших хитов 2021-года в Узбекистане. Её поклонники и не в одном Узбекистане.
В 2021 году дал концерты в России (Санкт-Петербург, Москва) и Турции (Стамбул).
Хамдам Собиров начал свою композиторскую деятельность в 2014-2015 годах
2018-2019 работал в ансамбле МВД Узбекистана.

Дискография

Видеография

Примечания